W Kanadzie:
 Greenwood – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Greenwood – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Greenwood – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Greenwood – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Jackson
 Greenwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Greenwood – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Greenwood – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Caddo
 Greenwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Greenwood – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Leflore
 Greenwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Greenwood – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Greenwood – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Greenwood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Greenwood – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenwood
 Greenwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Greenwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Greenwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Greenwood (ang. Greenwood Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oscoda
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Greenwood (ang. Greenwood Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Greenwood (ang. Greenwood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Greenwood (ang. Greenwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Greenwood (ang. Greenwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Greenwood (ang. Greenwood County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Greenwood (ang. Greenwood County) – w stanie Karolina Południowa